HOL est un code qui peut signifier :
 Hollande (code inusité, maintenant), selon la liste des codes pays du CIO.

HOL est un sigle qui peut signifier :
 Higher-order logic (en français, logique d'ordre supérieur), en informatique théorique, des logiques formelles permettant d'utiliser des variables qui réfèrent à des fonctions ou à des prédicats ;
  (où HOL signifie Higher Order Logic), une famille de systèmes interactifs de démonstration de théorèmes utilisant des logiques d'ordre supérieur ;
 Havas Online, un ancien FAI français.

Toponyme 

 Hol, une commune du comté de Buskerud en Norvège ;
 Hol, une municipalité du comté de Nordland en Norvège.

Code